Bjerkø ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Bjerkø (* 1992), norwegischer Sänger
 Kaare Bjerkø (* 1965), dänischer Komponist
 Rune Kalle Bjerkø (* 1970), dänischer Filmemacher

siehe auch:

 Bjerkø-Halbinsel, antarktische Halbinsel